La donna di sabbia (romanzo), romanzo di Kōbō Abe del 1962
La donna di sabbia (film), film di Hiroshi Teshigahara del 1963 tratto dall'omonimo romanzo